AT-15 steht für:
 Boeing-Stearman AT-15, US-amerikanischer Bombertrainer
 AT-15 Springer, der Nato-Codename der russischen Panzerabwehrlenkwaffe 9K123 Chrisantema